Der Begriff Mondkalender, auch Lunarkalender (lat. lunarium), steht für:

 Lunarkalender, ein am Lauf des Mondes orientierter Kalender
 Mondkalender (Astrologie), eine Kombination aus einem (astronomischen) Lunarkalender mit einem Interpretationssystem
 Mondkalender (Altes Ägypten), stellarer sowie an das Wandeljahr gebundener altägyptischer Mondkalender 
 Mondkalender (Babylonien), ein babylonisches theoretisches Kalendermodell, das jeden Monat aktualisiert wurde

Siehe auch:
 Lunar